Фрајштат може бити:

 Фрајштат (Доња Саксонија), општина у округу Diepholz, у њемачкој покрајини Доња Саксонија
 Фрајштат (Баварска), град у округу Нојмаркт (Горњи Палатинат), у њемачкој покрајини Баварска